

Anno 
 295 o 295 a.C.

Codici 
 295 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Catholic University Observatory, di Washington

Matematica 
 295 – numero